Kloster Michelfeld steht für Klöster in Bayern:
Kloster Michelfeld (Oberpfalz), Auerbach
Kloster Michelfeld (Unterfranken), Marktsteft